Miejscowości w USA:
 Eastport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Eastport – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Eastport – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk